Nyugati-Dvina, vagy más néven Daugava, folyó Oroszországban, Fehéroroszországban és Lettországban
Északi-Dvina, folyó Oroszországban
SZ–75 Dvina, szovjet légvédelmi rakétarendszer
R–12 Dvina, szovjet közepes hatótávolságó ballisztikus rakéta
FK Dvina, az FK Vicebszk fehérorosz labdarúgócsapat egykori elnevezése